Camerata Cornello – comune italiano in provincia di Bergamo
Camerata Nuova – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
Camerata Picena – comune italiano in provincia di Ancona
Camerata – località del comune di Tagliacozzo (AQ)
Camerata – Ordine di animali estinto della classe Crinoidea, phylum Echinodermata
Camerata – piccola orchestra da camera
Camerata – appellativo in uso nei movimenti politici fascisti

Persone 
 Giuseppe Camerata — (1668 oppure 1676-1762), pittore italiano
 Giuseppe Camerata — (1718-1793), pittore, incisore e miniaturista italiano.
 Rocco Camerata Scovazzo —  (1812-1892), politico italiano.

Altri progetti